Marie-Curie-Ring steht für:

 Marie-Curie-Ring (Auszeichnung), Wissenschaftspreis der Deutschen Röntgengesellschaft
 Marie-Curie-Ring (Flensburg), Straße in Flensburg
 Marie-Curie-Ring (Potsdam), Straße in Potsdam